BJV steht für:
 Bayerischer Jagdverband
 Bayerischer Journalisten-Verband
 Flughafen Bodrum-Milas (IATA-Code), türkischer Flughafen
 Bundesjugendvertretung, gesetzlich verankerte Interessenvertretung für alle jungen Menschen in Österreich

bjv steht für:
 Bedjond (auch Nangnda; ISO-639-3-Code), Varietät von Doba (Sprache), einer der zentralsudanischen Sprachen im Tschad

Abkürzung